AMHA est un acronyme qui peut désigner :
 « à mon humble avis », en argot Internet, équivalent français de l'anglais  (IMHO) (on trouve également les graphies ÀMHA, amha ou àmha) ;
 , registre d'élevage sur le cheval miniature américain, avec l'AMHR ().

Amha peut faire référence à :
 Amha, patronyme éthiopien ;
 Amha Records, ancien label musical éthiopien (1969-1975) d'éthio-jazz.